Ува́ров (Ува́рова) — російське прізвище.
Уваров
 Уваров Андрій Іванович (1971) — артист балету, народний артист Росії (2001).
 Уваров Василь Тимофійович (1919—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Уваров Володимир Васильович (1899—1977) — вчений-теплотехнік.
 Уваров Дмитро Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Уваров Микола Митрофанович (1861–1942), художник і графік родом з Богодухова на Харківщині.
 Уваров Олександр Георгійович (1913) — поет.
 Уваров Олександр Миколайович (1922–1994) — радянський хокеїст, олімпійський чемпіон.
 Уваров Олексій Сергійович (1828–1884) — граф, російський археолог, син Сергія Семеновича, онук гетьмана Розумовського.
 Уваров Сергій Аполлонович (1847—1900) — граф, якому деякий час належали землі Ємільчине.
 Уваров Сергій Семенович (1786–1855) — російський державний діяч, граф, президент (1818–1855) Російської Академії Наук.
 Уваров Сергій Сергійович — предводитель дворянства Бердичівського повіту.
 Уваров Федір Петрович (16 квітня 1773 — 20 листопада 1824) — генерал від кавалерії.
 Уваров Федір (?, Кубань — 1919) — військовий діяч часів УНР; повстанський отаман Холодного Яру.
Уварова
 Уварова (Любомирська) Марія Федорівна (1773—1810) — відома у свій час красуня-полька, що послідовно була одружена з Антонієм Потоцьким, графом Валеріаном Зубовим і генералом Федором Уваровим.
 Уварова Неллі Володимирівна — російська актриса театру та кіно.
 Уварова Світлана Геннадіївна — психоаналітик, засновник та ректор Міжнародного Інституту Глибинної Психології (м. Київ, Україна).
Російські прізвища